Сахту (Северный слейви) — индейский народ в Канаде. Название племени оказалось созвучным английскому слову , «раб», из-за чего возникла путаница в переводе местных названий. Так, Большое озеро Слейв, названное в честь данного народа, на другие языки обычно переводится как Большое Невольничье озеро.

Издавна проживают в районе данного озера на Северо-западных территориях Канады, частично также на северо-востоке Британской Колумбии и на северо-западе Альберты. Говорят на языке сахту.

См. также 
 Индейцы Канады

Литература 
 Asch, Michael. Slavey Indians. [S.l: s.n, 1978.
 Auld, James and Robert Kershaw, Eds. The Sahtu Atlas: Maps and Stories from the Sahtu Settlement Area in Canada's Northwest Territories. [Norman Wells, N.W.T.]: Sahtu GIS Project, 2005. ISBN 0-9737630-0-0
 Blondin, George. When the World Was New: Stories of the Sahtú Dene. Yellowknife, N.W.T., Canada: Outcrop, the Northern Publishers, 1990. ISBN 1-919315-21-7
 Canada. Implementation Plan for the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement. Ottawa: Indian and Northern Affairs Canada, 1993. ISBN 0-662-21422-6
 Kuhnlein, H V, et al. 1995. "DIETARY NUTRIENTS OF SAHTU DENE/METIS VARY BY FOOD SOURCE, SEASON AND AGE". Ecology of Food and Nutrition. 34, no. 3: 183. 
 Sahtu Heritage Places and Sites Joint Working Group. Rakekée Gok'é Godi = Places We Take Care of. [Yellowknife, NWT?: Sahtu Heritage Places and Sites Joint Working Group], 2000.

Ссылки 
 Official website:  Sahtú Secretariat and Sahtú Dene Council
 Map: Sahtú region, NWT
 Sahtú Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement 
 Sahtu Renewable Resources Board
 Study of Sahtu Dene and Metis hunters, trappers, and fishers
 Photos: 
1999-2002 and 1967-1973
 Tulita, Fort Norman, Sahtú Region

Народы Канады
Индейцы Субарктики